Дубац може да се односи на:

 Дубац (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Дубац (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Горњи Дубац, насеље у општини Лучани, Моравички округ, Република Србија
 Доњи Дубац, насеље у општини Лучани, Моравички округ, Република Србија